Mamoru Takamura  es un personaje ficticio del manga , y   anime , hajime no ippo, es un boxeador de peso supermediano del gimnasio de boxeo kamogawa y el actual Campeón de peso supermediano del WBC.

Acerca de Takamura 
Mamoru Takamura es el actual campeón Mundial de peso supermediano de la (WBC) y excampeón unificado de peso medio de la (WBC y WBA) y el excampeón de peso medio Junior de la WBC. También fue el campeón de peso medio del JBC, pero lo abandonó después de 3 defensas a fin de tener el cinturón Mundial. Su objetivo es conquistar 6 clases de peso (de peso medio Junior a peso pesado) y es el personaje más fuerte de la serie.

Fue Takamura quien originalmente introdujo al protagonista, Makunouchi Ippo al boxeo, y está muy involucrado en la historia, tanto que puede ser visto como una especie de "2nd protagonista".

Él es muy cordial y rudo y con frecuencia se comporta de una manera vulgar. Es un fanfarrón de increíble arrogancia que se refiere a sí mismo en primera persona como Ore-sama (オレ 様, Sama es un sufijo de nombre japonés destinados a personas de gran importancia) también es llamado por sus amigos el "rey de los pervertidos", y rara vez muestra una pizca de consideración hacia los otros combatientes después que pierden. Su peinado de copete es su marca registrada y se ha conocido que hasta duerme con él (de hecho, parece una persona totalmente diferente sin el). Vive solo en el complejo de apartamentos Inn Ohta, y su habitación está llena de basura, alimentos descompuestos, pornografía, e incluso sus cinturones. Todavía vive allí incluso después de convertirse en Campeón del Mundo, al parecer prefiere la vida sencilla.

Fue descubierto en las calles por el entrenador Kamogawa Genji, y se ha dicho que incluso entonces ya poseía el poder del campeón japonés. Su velocidad, potencia, y la técnica son todas de alto nivel, No tiene ningún golpe de gracia especial, pero cada golpe que tiene posee un poder destructivo asesino (que ha sido capaz de dejar KO a un oso salvaje).
Aunque es un boxeador muy serio, es conocido por sus llamativos trajes de entrada y actuaciones. En su combate después del KO al oso salvaje, llevó la piel del oso al ring, y en su combate por el título Mundial contra Brian Hawk llevaba una túnica con capucha que parecía un halcón. Incluso durante los combates importantes tiene una tendencia a jugar, por ejemplo, en su pelea contra Rickey Mouse llevaba un traje de escarabajo e intento varias veces de manera absurda conectar un uppercut, pero a pesar de todo esto la diferencia en el poder entre el y su adversario era demasiado grande para que este pudiera derrotarlo. Sin embargo, a causa de todo esto y su personalidad natural, no es muy querido por los fanes a pesar de sus impresionantes habilidades. Su música de entrada es el tema de Ultraseven.

Enlaces externos 
 

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga